Papín, Slowaakse gemeente in de regio Prešov

Personen en personages 
 Achille Papin, personage in de film Babettes gæstebud
 Christine en Léa Papin, Franse zussen die in 1933 een opzienbarende dubbele moord pleegden
 Denis Papin, (1647 – vermoedelijk 1712), Frans natuurkundige, wiskundige en uitvinder
 Guy Papin, Frans voetballer, vader van Jean-Pierre
 Jean-Louis Papin (1947), Frans bisschop
 Jean-Pierre Papin (1963), Frans voetballer